Общегреческий чемпионат 1946/1947 () — 13-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1946/1947
Греция
Греция
1946 год в Греции
1947 год в Греции